Nogales (Sonora) — município  mexicano
 Nogales (Chile) — comuna da Região de Valparaíso
 Nogales (Arizona) — cidade dos Estados Unidos

Municípios da Espanha
 Nogales (Badajoz) — da Estremadura
 Alcubilla de Nogales — de Castela e Leao
 San Esteban de Nogales — de Castela e Leão

Desambiguações de topônimos